Цезальпи́ния ежо́вая, или Цезальпиния шипова́тая, или Фернамбуковое дерево, или Пау-бразил () — вид древесных растений из рода Цезальпиния подсемейства Цезальпиниевые семейства Бобовые. Существует мнение, что Бразилия была так названа португальцами именно по причине открытия на её побережье этого растения.


Название 
Видовой эпитет научного названия вида, echinata (от греческого echinos — ёж), объясняется острыми наростами на стволе дерева.

В русскоязычной литературе встречается множество названий этого растения: бразильское красное дерево, красный сандал, пау-бразил, пернамбук, пернамбуко, пернамбуковое дерево, фернамбук, фернамбуко, фернамбуковое дерево, цезальпиния ежовая, цезальпиния колючая, цезальпиния шиповатая.

С этим растением, по одной из версий, связано и происхождение названия Бразилии. Когда португальцы обнаружили это дерево в Южной Америке, они решили, что нашли место, откуда арабские торговцы брали так называемый бразил (, от португальского слова brasa — «жар», «раскалённые угли») — древесину, которая попадала в Европу уже с XII века и использовалась для приготовления красок, а также для изготовления мебели и музыкальных инструментов. Территория, которая сначала обозначалась на картах как Земля Истинного Креста (), а затем как Земля Святого Креста (), стала вскоре называться Terra do Brasil. В действительности же арабы поставляли в Европу древесину другого растения — саппана (современное научное название — Caesalpinia sappan), распространённого в Ост-Индии (в первую очередь в Малайзии) и родственного виду, открытому в Южной Америке.

Распространение 
Ареал вида ограничен территорией нескольких бразильских штатов: Баия, Пернамбуку, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту. В дикой природе фернамбуковые деревья стали очень редкими из-за активной вырубки. Растение повсеместно культивируется на востоке Бразилии.

Биологическое описание 
Цезальпиния ежовая — дерево высотой до тридцати метров с прямым колючим стволом. Древесина в свежем срезе имеет буроватую окраску, на воздухе становится красной.

Листья дважды-перисто-сложные.

Цветки почти правильные, душистые, собраны в кистях. Чашечка зелёная, из пяти чашелистиков, из которых один, нижний, вогнут; венчик жёлтый, из пяти лепестков. В цветке — десять свободных тычинок. Завязь верхняя.

Плоды — продолговатые бобы с шипами.

Использование 
До начала XX века это дерево очень ценилось как источник сырья для получения темно-красного красителя, применявшегося для окраски тканей (особенно элитных тканей).

Растение — источник ценной древесины.

Древесина дерева считается одной из лучших для изготовления смычков для струнных инструментов, а также дирижёрских палочек. Профессиональный смычок требует от дерева, из которого он изготовлен, ценных качеств, редко присутствующих в одной породе древесины. Такие качества, как твёрдость и лёгкость, соединённые с эластичностью материала, присутствуют именно у фернамбукового дерева.

Таксономия 
  1(2): 461. 1785.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/patr/17697514311242344016413/ima0058.htm

Цезальпиниевые
Флора Южной Америки
Красильные растения
Таксоны, описанные Жаном Батистом Ламарком